Il doppio del torneo di tennis Brest Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Neville Godwin e Marcos Ondruska che hanno battuto in finale Justin Gimelstob e Brian MacPhie 6-4, 5-7, 6-4.

Teste di serie

 Tom Kempers /  Menno Oosting (quarti di finale)
 Justin Gimelstob /  Brian MacPhie (finale)

 Andrew Kratzmann /  Peter Tramacchi (primo turno)
 Tuomas Ketola /  Stephen Noteboom (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brest Challenger 1998